Jylland steht für:

 die dänische Bezeichnung für den nördlichen Teil der Kimbrischen Halbinsel, siehe Jütland
 der Name eines dänischen Hospitalschiffs im Koreakrieg, siehe Jutlandia
 Jylland (Schiff, 1860), der Name des historischen Holzschiffes Jylland